Streck kan avse:

 Streck (diakritiskt tecken) – ett diakritiskt tecken som placeras ovanför en vokal
 Rösträttens utveckling i Sverige#Rösträttsstrecken – olika inskränkningar i rösträtten
 Streck (vinkelenhet) – en vanlig militär vinkelenhet
 Kompasstreck – indelning av horisonten i 32 streck
 Tankstreck – ett skiljetecken
 Streck – kortform för streckfärg inom mineralogi